Joseph Lange peut désigner :
 Joseph Lange, un philosophe et mathématicien allemand ;
 Joseph Lange (1751-1831), un acteur et un peintre amateur allemand.